La Lega Nazionale A 2016-2017 si è svolta dal 15 ottobre 2016 al 26 aprile 2017: al torneo hanno partecipato 10 squadre di club svizzere e la vittoria finale è andata per la dodicesima volta, l'ottava consecutiva, al Volero Zurigo.

Regolamento
Le 10 formazioni partecipanti danno vita a una regular season composta da tre round, per un totale di 27 incontri:
Le prime otto classificate accedono ai play-off scudetto, disputati al meglio delle tre gare nei quarti di finale, nelle semifinali e nella finale per il terzo posto e al meglio delle cinque gare nella finale scudetto;
Le formazioni eliminate ai quarti di finale accedono ai play-off per il quinto posto, giocando al meglio delle tre gare le semifinali, la finale per il settimo posto e la finale per il quinto posto;
Le ultime due classificate accedono ai play-out, giocati al meglio delle tre gare, dopo i quali la formazione sconfitta retrocede in Lega Nazionale B.

Squadre partecipanti
Alla Lega Nazionale A 2016-17 partecipano 10 squadre di club svizzere.

Campionato

Regular season

Risultati

Primo round

Secondo round

Terzo round

Classifica

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Finale 3º posto

Play-off 5º posto

Semifinali

Finale

Finale 7º posto

Play-out

Finale 9º posto

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017